Campionatul Mondial de Formula 1 din 2000 a fost cel de-al 54-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 51-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 43-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaptesprezece curse, începând în Australia pe 12 martie și terminându-se în Malaezia pe 22 octombrie. Michael Schumacher a devenit primul campion mondial la piloți pentru Ferrari în 21 de ani, după ce a obținut titlul la penultima cursă a sezonului. Ferrari și-a apărat cu succes titlul la constructori.

Sezonul a fost, pentru al treilea an consecutiv, o luptă strânsă între Ferrari și McLaren. Schumacher a câștigat primele trei curse și a dominat prima parte a sezonului, deoarece McLaren a avut probleme de fiabilitate. Apoi ghinionul l-a lovit pe Schumacher, care s-a retras din trei curse consecutive, atât Mika Häkkinen, cât și David Coulthard obținând puncte multe. Häkkinen a câștigat apoi două curse la rând, lăsându-l cu șase puncte în fața lui Schumacher, care s-a confruntat cu un al cincilea sezon consecutiv la Ferrari fără titlu din . Schumacher a ripostat câștigând ultimele patru curse ale sezonului într-un mod convingător, înregistrând pole position în toate acele ocazii. Titlul a fost adjudecat în Japonia pe 8 octombrie, după o luptă clasică directă între Schumacher și Häkkinen, cu Schumacher depășindu-l pe Häkkinen la oprirea finală la boxe și apoi rezistând în față.

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 2000 al campionatului. Echipele au concurat cu anvelopele furnizate de Bridgestone.

† Toate motoarele erau de 3,0 litri, configurație V10.

Calendar

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte sunt acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, se folosește un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final.

Note
 - În cazul în care nu sunt încheiate două tururi complete, nu se acordă nici un punct și cursa este abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți realizează același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, se va folosi următorul cel mai bun rezultat. Dacă doi sau mai mulți piloți vor avea un număr egal de rezultate de un număr egal de ori, FIA va nominaliza câștigătorul conform unor criterii pe care le va considera potrivite.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor

Note:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
2000 în sport